Il doppio del torneo di tennis Austrian Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Mark Edmondson e Kim Warwick che hanno battuto in finale Rod Frawley e Pavel Složil 4-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Mark Edmondson /  Kim Warwick (campioni)
 Rod Frawley /  Pavel Složil (finale)
 Wojciech Fibak /  John Fitzgerald (semifinali)
 David Carter /  Paul Kronk (secondo turno)

 Marcos Hocevar /  Carlos Kirmayr (secondo turno)
 Sammy Giammalva /  Nick Saviano (quarti di finale)
 Jan Gunnarsson /  Chris Johnstone (secondo turno)
 Željko Franulović /  Henri Leconte (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Austrian Open 1982